Railroad (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten
 Railroad (computerspel), computerspel uit 1984 voor de Commodore 64